Sebastian Breuning ist der Name folgender Personen:

* Sebastian Breuning (Vogt) († 1516), deutscher Vogt von Weinsberg
 Sebastian Breuning (Bischof) (1552–1618), deutscher Geistlicher, Weihbischof in Augsburg